Korzeniówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Korzeniówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Korzeniówka, village de la voïvodie de Podlachie

Homonymie de localités